Стрижавка — селище міського типу, Вінницька область, Вінницький район
 Стрижавка — село, Київська область, Ставищенський район